El término toca puede referirse, en esta enciclopedia:

 a una toca, una prenda de vestir alrededor del cuello y debajo del mentón, que por lo general cubre la cabeza;
 a Toca, un municipio colombiano ubicado en la provincia del Centro en el departamento de Boyacá;
 en Derecho mexicano, a toca, el expediente de un juicio que se lleva a tribunales para su apelación o revisión.

Véase también 
 Sánchez de Toca